Excelsior (), latinský výraz znamenající „vyšší“, „nadřazený“. Může se vztahovat k následujícím věcem:

Hotely
 Hotel Excelsior, Mariánské Lázně

Umění a literatura 
 Excelsior (Longfellow), báseň Henryho Wadswortha Longfellowa
 Excelsior (Whitman), báseň Walta Whitmana
 Excelsior (Wodehouse), povídka P. G. Wodehouse
 Excelsior (balet), balet na hudbu Romualda Marenca

Science fiction 
 USS Excelsior NCC-2000, hvězdná loď v seriálu Star Trek
 Excelsior (třída hvězdné lodi), třída hvězdných lodí v seriálu Star Trek

Hudba 
 Excelsior (akordeon), americký a později italský výrobce akordeonů

Přírodní vědy 
 Excelsior (diamant), v letech 1893 – 1905 největší známý diamant (194 g), později rozřezán
 Excelsior (kyselka), minerální voda
 Excelsior (pramen), minerální pramen
 Fraxinus excelsior, latinský název jasanu ztepilého

Sport 
 Excelsior (šachová úloha), šachová úloha Sama Loyda
 SBV Excelsior, nizozemský fotbalový klub
 Royal Excelsior Mouscron, zaniklý belgický fotbalový klub
 Excelsior AC Roubaix, francouzský fotbalový klub
 Excelsior, první horské kolo na světě

Technika 
 Motorové pluhy Excelsior, zemědělské stroje vyráběné společností Laurin & Klement
 Excelsior (vlak), noční rychlíkový spoj Cheb – Praha – Košice
 Excelsior (automobilka), zaniklý francouzský výrobce automobilů
 Automobiles Excelsior, zaniklý belgický výrobce automobilů (1903–1928)
 Excelsiorwerke, zaniklý německý výrobce automobilů z Kolína nad Rýnem (1900–1914)
 Excelsior Maschinen, německý výrobce strojů a automobilů
 Excelsior Motor Company, zaniklá britská značka motocyklů (1896–1965)
 Excelsior Motor Manufacturing & Supply Company, zaniklý americký výrobce motocykl, také American Excelsior
 Motorwagenfabrik Excelsior, zaniklý švýcarský výrobce automobilů (1904–1907)